Пикард-Кембридж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пикард-Кембридж, Октавиус (1828—1917) — английский пастор и зоолог.
 Пикард-Кембридж, Фредерик Октавиус (1860—1905) — английский арахнолог.